L'Islet peut désigner :

dans la région administrative de Chaudière-Appalaches ;
 L'Islet, une municipalité régionale de comté ;
 L'Islet, une municipalité dans la MRC de L'Islet ;
 L'Islet, une ancienne ville ;
 L'Islet, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 L'Islet, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1792 à 1838 ;
 L'Islet, ancienne circonscription fédérale ;
 L'Islet, ancien district électoral.

L'Islet, petite rivière côtière des Côtes-d'Armor se jetant dans la Manche près des Sables-d'Or-les-Pins.

Voir aussi 
 Lislet, commune française de l'Aisne.

Articles connexes 
 
 L'Islet-sur-Mer, une ancienne municipalité canadienne maintenant incluse dans L'Islet ;
 le refuge d'oiseaux de L'Islet, une aire protégée du Canada située au Québec.